Les eleccions legislatives franceses de 1997 es van dur a terme el 25 de maig i 1 de juny de 1997. El resultat fou una aclaparadora victòria de l'esquerra, i Lionel Jospin formarà govern amb l'anomenada Gauche plurielle. Es produeix una nova cohabitació política entre un govern d'esquerres i el president de dreta Jacques Chirac.

Resultats nacionals

Diputats per la Catalunya del Nord 
 1a Circumscripció – Jean Vila (PCF)
 2a Circumscripció – Jean Codognès (PS)
 3a Circumscripció – Christian Bourquin (PS)
 4a Circumscripció - Henri Sicre (PS)

Composició de l'Assemblea Nacional 

Eleccions del 1997
1997